Carl Gyllenborg (1679-1746) – politico e scrittore svedese
 Fredrik Gyllenborg (1698-1759) – giudice e politico svedese
 Fritjof Gyllenborg (1922-1996) – pittore svedese
 Gustaf Fredrik Gyllenborg (1731-1808) – poeta svedese
 Jakob Gyllenborg (1648-1701) – politico svedese
 Olof Gyllenborg (1676-1737) – scrittore svedese
 Sophie Gyllenborg (1801-1841) – giornalista e traduttrice svedese